Monster kan syfta på:

 Monster – en missbildad och skrämmande varelse
 Monster (berg- och dalbana) –  en berg- och dalbana på nöjesfältet Gröna Lund
 Monster (film) – amerikansk film från 2003
 Monster (manga)
 Monster (sökmotor) – internationellt söktjänst för jobb
 Monster Energy – energidryck marknadsförd av Monster Beverages
 Monsterfilm – ett begrepp som används för filmer inom skräck och science fiction-genren

Musik
 Monster (sång av Lady Gaga) – sång av Lady Gaga
 Monster (sång av Kanye West) – en sång från My Beautiful Dark Twisted Fantasy av Kanye West
 Monster (singel av Itchy Daze) – en singel av Itchy Daze från 2009
 Monster (musikgrupp) – svensk musikgrupp
 Monster (musikalbum av Steppenwolf) – musikalbum av Steppenwolf från 1969
 Monster (musikalbum av R.E.M.) – musikalbum av R.E.M. från 1994
 Monster (musikalbum av Oomph!) – musikalbum av Oomph! från 2008
 Monster (musikalbum av Kiss) – musikalbum av Kiss från 2012
 Monster (album av Mimikry) – musikalbum av Mimikry från 2012

Se även
 Monstret